2. Feldhockey-Bundesliga 2005/06 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2005/06 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2005/06 (Herren)